Particella – in fisica, termine che fa riferimento ai costituenti fondamentali della materia
 Particella elementare
 Particella non elementare
 Particella subatomica
 Particella – termine ombrello per indicare oggetti di piccole dimensioni, cioè atomi o molecole, una piccola frazione di materia, una particella colloidale o i componenti discreti del particolato
 Particella – in musica, una pagina musicale nella quale una composizione per voci e orchestra sia ridotta in modo da riportare le sole voci con il basso continuo
 Particella catastale – nella terminologia del catasto, porzione di un terreno o di un fabbricato di proprietà di uno stesso individuo o società
 Particella grammaticale – in grammatica, parola che deve essere associata a un'altra parola o a una frase con la funzione di conferire un determinato significato